Por Bradbury pode estar à procura de:

Pessoas
Ray Bradbury

Localidades
Bradbury (Califórnia)
 Bradbury Building, prédio em Los Angeles
Bradbury (Durham)
Bradbury (Nova Gales do Sul)

Desambiguação